Wereldwonderen, overzichten van samengestelde lijsten die catalogussen van opmerkelijke natuurlijke en door de mens geconstrueerde bouwwerken betreffen.
Seven Wonders (nummer), een nummer van Fleetwood Mac
The Seven Wonders of the World (album), een studioalbum van Rick Wakeman
Seven Wonders (Nickel Creek), een nummer van Nickel Creek
Seven Wonders of the Industrial World, een televisiedocudrama van de BBC, die de verhalen van zeven grote wapenfabrikanten tijdens het Victoriaanse tijdperk vertelt
Seven Ancient Wonders, een thrillerroman van Matthew Reilly
Seven Natural Wonders, een televisieserie van de BBC, waarin "natuurlijke wonderen" in Engeland worden behandeld. 
7 Wonders , een bordspel, uitgevonden door Antoine Bauza
 Seven Wonders of the World, een film uit 1956 van Tay Garnett en Paul Mantz

Zie ook
Wonders of the World (doorverwijspagina)